Гянджинский автомобильный завод () — азербайджанский производитель автобусов и грузовых автомобилей.

История 
Строительство завода началось в 1986 году под названием КиАЗ (Кировабадский автомобильный завод). Производственная мощность завода была рассчитана на выпуск . Строительство завода по проекту должно было закончиться в 1989 году, но из-за экономических проблем конца 1980-х годов и последовавшего распада СССР завершение строительства было отложено на неопределённое время. Дальнейшая реализация проекта была передана на Брянский автомобильный завод.

В начале 2000-х годов строительство завода возобновилось, и в декабре 2004 года Гянджинский автомобильный завод начал функционировать. Первым собранным автомобилем на заводе был ВАЗ11113 «Ока». В мае 2005 года Гянджинский автомобильный завод подписал договор с Ульяновским автомобильным заводом по сборке моделей «УАЗ». За год на заводе собрали 243 автомобилей марки «УАЗ». Контракт продлился до 1 августа 2006 года. 

В 2005 году Гянджинский автомобильный завод подписал контракты с китайскими автомобильными объединениями Changan и Lifan. 8 октября на заводе был выпущен первый китайский автомобиль.

В 2008 году завод выпустил около 600 автомобилей и тракторов. 

В 2016 году Гянджинский автомобильный завод и Автомобильный завод «Урал» подписали контракт на сборку и реализацию автомобилей «Урал» в Азербайджане. В 2017 году был подписан меморандум с представителями Чешского автомобильного завода по производстве в Азербайджане грузовиков марки Tatra.

Продукция 
Завод выпускает грузовые автомобили и спецтехнику совместно с белорусским МАЗ под марками «» и «», а также спецтехнику марки «Belarus» и  внедорожников УАЗ.

Завод осваивает производство автобусов, в том числе с двигателем на сжатом газе, а также электробусов. При этом, кузовы электробусов собираются в Беларуси.

С 2007 года компания сотрудничает с Минским тракторным заводом по сборке тракторов. В апреле 2018 года на заводе состоялась церемония выпуска десятитысячного трактора «Belarus», которые производились на заводе с 2009 года. В церемонии приняли участие вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, посол Беларуси в Азербайджане, гендиректор Минского тракторного завода, глава ПО «Гянджинский автомобильный завод». За период с 2007 по июнь 2022 года на Гянджинском заводе собрано более 12 000 тракторов.

Совместно с ПАО «Камаз» осуществляется сборка грузовых автомобилей «Камаз».

Галерея 
Легковые автомобили

Грузовые автомобили, автобусы

Тракторы, комбайны

См. также 
 Автомобильная промышленность Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

Автомобилестроительные предприятия Азербайджана
Производители автобусов
Производители грузовых автомобилей